Ел Агва Гранде има више значења:

 Ел Агва Гранде (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агва Гранде (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику